Sa‘īdān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sa‘īdān (ort i Iran), Gilan, 
 Seyyedān (ort i Iran), Fars, 

Robotskapade Iranförgreningar